Umarbek Tokhtasinov é um jogador de futebol de cidadania uzbeque que atua pela equipe do FK Alay, clube da cidade de Osh no Quirguistão. O jogador fez parte do elenco campeão do Campeonato Quirguiz nos anos de 2017.

Futebolistas do Uzbequistão
Futebol do Uzbequistão